Schönholz – frazione del comune di Melchow (Brandeburgo)
 Schönholz – località del quartiere Niederschönhausen della città di Berlino
 Schönholz – località del comune di Gülitz-Reetz (Brandeburgo)
 Schönholz-Neuwerder – frazione del comune di Gollenberg (Brandeburgo)